Воронков Анатолій Миколайович — міністр зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України в 1992 році.
 Воронков Андрій Миколайович — білоруський футболіст, нападник клубу «Славія-Мозир», екс-гравець національної збірної Білорусі.
 Воронков Володимир Сергійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Воронков Денис Сергійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Воронков Дмитро Сергійович (* 1990) — російський хокеїст, лівий нападник, олімпійський медаліст. Виступає за «Ак Барс» у КХЛ.
 Воронков Ігор Сергійович — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Мінськ».
 Воронков Михайло Михайлович (1910—1999) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1940).

Прізвища